Vietri di Potenza — comuna italiana da província de Potenza, Basilicata
Vietri sul Mare — comuna italiana da província de Salerno, Campânia
Viet Tri — capital da província de Phu Thọ, Vietname

Desambiguações de topônimos